Ангел смерти — многозначный термин:

 «Ангел смерти» () — повесть Дж. Хиггинса.
 «Ангел смерти» — симфоническая поэма Дж. Чедвика.
 «Ангел смерти» — тип серийного убийцы в криминальной психологии, как правило, медицинский работник, убивающий пациентов или людей, больных неизлечимыми заболеваниями, причиняющими им страдания.
 «Ангел смерти» — кличка немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего жестокие опыты на узниках лагеря Освенцим во время Второй мировой войны.
 «Ангел смерти» — прозвище, которым коллеги в шутку называли Кристен Гилберт — медсестру, убившую четверых, и возможно ставшую причиной смерти трёхсот пятидесяти человек.
 «Ангел смерти» — картина французского художника Ораса Верне из собрания Государственного Эрмитажа.

 Ангелы смерти
 Ангелы смерти — ангелы, забирающие жизнь (душу) у людей.
 Ангелы смерти — художественный фильм, военная драма, Россия — Сирия, 1993 год. Режиссёр — Юрий Озеров.
 Ангелы смерти () — аниме из 24 серий, студия Gonzo, 2007 год. Режиссёр — Коити Охата.

См. также 
 Angel of Death — сингл из альбома Reign in Blood американской трэш-метал-группы Slayer, 1986 год.
 Ангел